XIX чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходил в Гётеборге (Швеция) с 7 по 13 августа 2006 года. Соревнования проводились на стадионе Уллеви, который уже становился ареной чемпионата мира по лёгкой атлетике 1995 года.

Марафон проводился по почти 10-километровому замкнутому маршруту, проходящему через центр города. Спортсмены преодолевали его 4 раза. Соревнования по спортивной ходьбе проходили на , двухкилометровой улице вокруг стадиона. Стартовая и финишная точки всех соревнований находились на стадионе Уллеви.

Гимном чемпионата стала песня Елены Папаризу «To All The Heroes».

Медальный зачёт 

</div>

Соревнования

Мужчины

Бег

100 метров 
8 августа, 19:40 (UTC+2).

200 метров 
10 августа, 20:45 (UTC+2).

400 метров 
9 августа, 20:45 (UTC+2).

800 метров 
13 августа, 15:05 (UTC+2).

1500 метров 
9 августа, 19:20 (UTC+2).

5000 метров 
13 августа, 16:15 (UTC+2).

10000 метров 
8 августа, 20:20 (UTC+2).

Марафон 
13 августа, 12:10 (UTC+2).

Спортивная ходьба

20 км 
8 августа, 17:15 (UTC+2).

50 км 
10 августа, 9:40 (UTC+2).

Бег с препятствиями

110 метров 
12 августа, 17:40 (UTC+2).

400 метров 
10 августа, 20:10 (UTC+2).

3000 метров 
11 августа, 19:25 (UTC+2).

Эстафета 4×100 метров 
13 августа, 15:45 (UTC+2).

Эстафета 4×400 метров 
13 августа, 17:10 (UTC+2).

Прыжки в высоту 
9 августа, 18:10 (UTC+2).

Прыжки с шестом 
13 августа, 13:45 (UTC+2).

Прыжок в длину 
8 августа, 17:25 (UTC+2).

Тройной прыжок 
12 августа, 15:50 (UTC+2).

Метание копья 
9 августа, 19:10 (UTC+2).

Метание диска 
12 августа, 16:30 (UTC+2).

Толкание ядра 
7 августа, 18:45 (UTC+2).

Метание молота 
12 августа, 14:30 (UTC+2).

Десятиборье 
10 и 11 августа.

Женщины

Бег

100 метров 
9 августа, 20:25 (UTC+2).

200 метров 
11 августа, 20:45 (UTC+2).

400 метров 
10 августа, 18:50 (UTC+2).

800 метров 
10 августа, 20:05 (UTC+2).

1500 метров 
13 августа, 15:55 (UTC+2).

5000 метров 
13 августа, 16:40 (UTC+2).

10000 метров 
7 августа, 20:10 (UTC+2).

Марафон 
12 августа, 12:10 (UTC+2).

Спортивная ходьба

20 км 
9 августа, 17:15 (UTC+2).

Барьерный бег

100 метров 
11 августа, 19:50 (UTC+2).

400 метров 
10 августа, 19:40 (UTC+2).

3000 метров 
12 августа, 16:45 (UTC+2).

Эстафета 4×100 метров 
13 августа, 14:50 (UTC+2).

Эстафета 4×400 метров 
13 августа, 16:15 (UTC+2).

Прыжки в высоту 
11 августа, 18:30 (UTC+2).

Прыжки с шестом 
12 августа, 15:00 (UTC+2).

Прыжок в длину 
13 августа, 15:15 (UTC+2).

Тройной прыжок 
9 августа, 17:45 (UTC+2).

Метание копья 
13 августа, 14:35 (UTC+2).

Метание диска 
10 августа, 19:45 (UTC+2).

Толкание ядра 
12 августа, 13:35 (UTC+2).

Метание молота 
8 августа, 19:30 (UTC+2).

Семиборье 
7 и 8 августа

См. также 
 :Категория:Страны на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2006
 Белоруссия на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2006
 Россия на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2006

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Всё о чемпионате на сайте EuroSport

Чемпионаты Европы в 2006 году
Август 2006 года
2006 год в лёгкой атлетике
Спорт в Швеции в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Чемпионаты Европы в Швеции